Itapicuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapecuru Mirim (ort), Maranhão, 
 Itapicuru (ort), Bahia, 
 Itapicuru (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar